Кастрати () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Является одной из наиболее распространённых фамилий в Албании и Косово. Происхождением связано с племенем Кастрати и названным в честь него бывшим одноименным муниципалитетом.* Кастрати, Беким (род. 1979) — албанский футболист.
 Кастрати, Кастриот (род. 1993) — финский футболист.
 Кастрати, Лирим (род. 1999) — косовский футболист.
 Кастрати, Лирим (род. 1999) — косовский футболист.
 Кастрати, Саимир (род. 1987) — албанский футболист.
 Кастрати, Флямур (род. 1991) — косоварский футболист.
 Кастрати, Эльхан (род. 1997) — албанский футболист.